

Patronyme 

 Charles-François Dubusc (1731-1812), personnalité politique française ;
 Gustave Le Bienvenu-Dubusc (1801-1870), flutiste virtuose français ;
  (1825-1903), personnalité politique allemande.